Блажевський Деян ( 1985) — македонський футболіст, вінгер.
 Блажевський Євген Вікторович (1884—1973) — новатор сільськогосподарського виробництва. Двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Блажевський Степан Теофілович (? —1930) — український військовий діяч, організатор антибільшовицького повстанського руху на Черкащині.

Українські прізвища